Stoschek ist der Name von:
 Christian Stoschek (* 1964), deutscher Handballspieler
 Erich Stoschek (1903–1985), deutscher Speerwerfer
 Julia Stoschek (* 1975), deutsche Unternehmerin und Kunstsammlerin
 Michael Stoschek (* 1947), deutscher Unternehmer